Госпиталь () — станции метро в испаноязычных странах:
 Госпиталь (станция метро, Вальпараисо)
 Госпиталь (станция метро, Медельин)
 Госпиталь (станция метро, Монтеррей)

См. также 
 Оспиталес (станция метро)